Resonance 2 е втори компилационен албум на британската рок група Anathema, издаден от Peaceville Records.

Песни

Външни препратки 
 Официален сайт

Музикални албуми от 2002 година
Албуми на Анатема